Teelt (periode), ten tijde van de vleetvisserij de periode binnen een jaar waarin werd gevist op haring
 Teelt (kweekproces)